«Лёгкие деньги» () — американский комедийный кинофильм.

Сюжет 
Фотограф Монти Капулетти обладает множеством дурных привычек — курит, пьёт, увлекается азартными играми, не прочь приударить за женщинами. Одновременно он отец семейства. Неожиданно приходит известие, что его богатая тёща погибла в авиакатастрофе. В соответствии с завещанием, семье Монти достанутся 10 миллионов долларов, но только в том случае, если он сумеет отказаться от всех своих дурных привычек на время одного года, а также сбросит лишний вес. Монти соглашается пройти это испытание и успешно выдерживает его, хотя и не без труда. В финале фильма оказывается, что его тёща инсценировала свою гибель с одной лишь целью — перевоспитать мужа своей дочери.

В ролях 
 Родни Дэнджерфилд — Монти Капулетти
 Джо Пеши — Никки Сероне
 Джеральдин Фицджеральд — миссис Монахан
 Кэндис Аззара — Роза Капулетти
 Вэл Эйвери — бармен Луи
 Том Нунен— Пэдди
 Тейлор Негрон — Хулио
 Дженнифер Джейсон Ли — Эллисон Капулетти
 Лили Хайдн — Белинда Капулетти
 Джеффри Джонс — Клайв Барлоу
 Том Юэлл — Скрапплтон
Мэри Пэт Глисон — подруга матери

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 1983 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1983 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures
Независимые фильмы США